Atting steht für:
 Atting, Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Atting (Taufkirchen), Ortsteil von Taufkirchen (Vils), Bayern 
 Åtting, skandinavische Maßeinheit